Dąbroszyn peut désigner en Pologne :
 Dąbroszyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Dąbroszyn, village de la voïvodie de Lubusz